Sannazzaresi – abitanti di San Mauro La Bruca
Sannazzaresi – abitanti di San Nazzaro Mella
Sannazzaresi – abitanti di San Nazzaro Sesia
Sannazzaresi – abitanti di San Nazzaro Val Cavargna
Sannazzaresi – abitanti di Sannazzaro de' Burgondi